Tymmermann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tymmermann (um 1515– nach 1540), deutscher Maler

Siehe auch:
 Timmermann
 Timmerman, Timmermans
 Timerman